Мормо () — в греческой мифологии дух, кусающий плохих детей. Считался спутником Гекаты. Мормо позднее стал персонажем сказок, которыми пугали непослушных детей. В этих сказках Мормо был уже не духом, а женщиной-вампиром. В этом значении он упоминается в пьесах Аристофана и Алексиаде. Мормо также упоминается в Суде.

Образ мормо в культуре 
Упоминается в рассказе Лавкрафта «Ужас в Ред Хуке». Кроме Мормо, там также упоминается и Геката.

Также Мормо является одним из персонажей фильма Звёздная пыль, снятом на основе одноимённого произведения Нила Геймана. В фильме Мормо, Ламия и Эмпуса — имена трёх ведьм, в книге их имена не называются.

Мормо упоминается Лавеем в Сатанинской Библии как «Царь вампиров, супруг Гекаты».

Мормо также является одним из персонажей игры . В ней он является неигровым персонажем, представляет собой летающего кота.

См. также 
 Геката

Ссылки 
 «Мормо» в словаре Уильяма Смита

Примечания 

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Вампиры